Символ Лежандра — функция, используемая в теории чисел. Введён французским математиком А. М. Лежандром.
Символ Лежандра является частным случаем символа Якоби, который, в свою очередь, является частным случаем символа Кронекера — Якоби, который иногда называют символом Лежандра — Якоби — Кронекера.

Определение 
Пусть a — целое число, и p — простое число, отличное от 2. Символ Лежандра  определяется следующим образом:
 , если a делится на p;
 , если a является квадратичным вычетом по модулю p (то есть существует такое целое x, что ), но при этом a не делится на p;
 , если a является квадратичным невычетом по модулю p.

Свойства 
 Мультипликативность: . Очевидными свойствами мультипликативности являются также следующие:
 если  не делится на , то 
 если  — каноническое разложение  на простые множители, то 
.
 Если , то 
.
 .
 Лемма Гаусса о квадратичных вычетах.
 Критерий Эйлера:

 Если , то:
  (частный случай критерия Эйлера);
 

 Квадратичный закон взаимности: Пусть p и q — неравные нечетные простые числа, тогда 

 Если , то
.
 При  среди чисел  ровно половина имеет символ Лежандра, равный 1, а другая половина — равный −1.

Литература 
 

Теория чисел